Korpusy armijne (ogólnowojskowe) noszące numer „15”:

Austro-węgierski
 15 Korpus (1883–1918)

Rosyjski
 15 Korpus Armijny Imperium Rosyjskiego

Niemieckie
 XV Korpus Armijny (III Rzesza) 1938-1940
 XV Górski Korpus Armijny (III Rzesza) 1943-1945